Albrechtsen ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Albrechtsen (1926–1992), norwegischer Hürdenläufer
 Martin Albrechtsen (* 1980), dänischer Fußballspieler
 Ole Albrechtsen (* 1924), dänischer Fechter
 Peter Albrechtsen (1891–1929), grönländischer Landesrat

Siehe auch:
 Albrechtson
 Albrechtsson